Auslandsreport ist der Titel zweier Fernsehmagazine:
 Auslandsreport (n-tv), Deutschland, seit 1997
 Auslandsreport (ORF), Österreich, 1984–1995